Televisió:
 late night o programa d'entrevistes nocturn, format de televisió estatunidenc, sobre la base de l'humor, les entrevistes, i que és emés per les nits 
 Late Night (franquícia), concepte televisiu de late night show del canal de televisió National Broadcasting Company creat el 1982, encarnat successivament per:
 Late Night with David Letterman, en televisió de 1982 a 1993
 Late Night with Conan O'Brien, en televisió de 1993 a 2009
 Late Night with Jimmy Fallon, en televisió de 2009 a 2014
 Late Night with Seth Meyers, en televisió des de 2014
 Cinema: Late Night (pel·lícula), comèdia estatunidenca dirigida per Nisha Ganatra i estrenada el 2019 
 Videojocs: The Sims 3: Late Night, videojoc desenvolupat i publicat per Electronic Arts